Comicitaly è una casa editrice italiana di fumetti.

Nata come Italy & Italy dei fumetti su iniziativa di Benassi Miroslav, è stata tra le prime case editrici a pubblicare un catalogo dei fumetti nel 1992. Le altre edizioni sono state nel 1994 per Lucca comics e nel 2001 a Bologna Comics; nel 1994 passa a una versione informatica come database software, nel 1997 è poi venduta al pubblico su CD. Dal 2003 si chiama DataComics VIIa x 2018 per la versione software e Comicitaly per quella cartacea. Viene aggiornata periodicamente con le nuove uscite e le correzioni dei dati non completi o errati. È aggiornata fino a Giugno 2009. La prossima uscita di DataComics VIII, e prevista per Maggio o Giugno 2019 Al database sono legate oltre 12.000 Copertine di albi di fumetti e Libri di fumetti. Attenzione non incluse nel DVD. Per ragioni del Copyright.

Il database e aggiornato mi modo saltuario anche per 2019, Con le nuove testate e nuove pubblicazioni. Cosa importante Il motore del database e Filemaker Pro ® Gira su Mac e PC. E possibile avere e la struttura del database in form. Freeware se si contribuisce alla crescita del database.

La struttura e divisa in 4 database, ogni database e dedicato a un argomento Il primo testate e albi singoli sono oltre 16.500 schede, l'altro denominata Prezziario contiene le schede dei singoli albi del fumetto, Sono oltre 143.000 schede. Il terzo e il quarto database riguardano tutte le storie apparse in Topolino libretto la serie 1/3.000. Mentre il quarto database e  l'archivio internazionale autori nel mondo del fumetto. Sono contenuti più di 14.000 Nominativi e qualche centinaio di schede biografiche.

Case editrici italiane di fumetti